La Vysšaja Liga 1988-1989 è stata la 55ª edizione del massimo campionato sovietico di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata appannaggio dello Stroitel Kiev.

Prima fase

Play-off

Finale

Finale 3º posto

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni
 Чемпионат СССР по баскетболу на сайте slamdunk.ru
 Чемпионат СССР по баскетболу 1988/1989 (турнирная таблица) на сайте спортивных протоколов
 Чемпионат СССР по баскетболу 1988/1989 (протоколы матчей) на сайте спортивных протоколов

Pallacanestro nel 1988
Pallacanestro nel 1989
1988-1989